Річківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Річківська сільська рада — Закарпатська область, Міжгірський район
 Річківська сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Річківська сільська рада — Львівська область, Жовківський район
 Річківська сільська рада — Сумська область, Білопільський район